Instytut Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku – jeden z 5 instytutów Uniwersytetu w Białymstoku.

Kierunki kształcenia

Studia I stopnia 
Dostępne kierunki:
 Kulturoznawstwo, specjalność Media i komunikowanie 
 Kulturoznawstwo, specjalność Reklama i public relations

Studia II stopnia 
Dostępne kierunki:
 Kulturoznawstwo, specjalność Filmoznawstwo – medioznawstwo
 Kulturoznawstwo, specjalność Komunikowanie w mediach cyfrowych
 Kulturoznawstwo, specjalność Kultura Podlasia

Władze Instytutu 
W roku akademickim 2019/2020:

Struktura organizacyjna

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu w Białymstoku